Sezon 1994/1995 był 4. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna Olimpija Lublana.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Przypisy

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1994 w Słowenii
1995 w Słowenii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii